Euptelea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Euptelea ingår i familjen Eupteleaceae. 

Euptelea är enda släktet i familjen Eupteleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ranunkelordningen